Tournée Jenifer est le nom de la toute première tournée de Jenifer, vue par 400 000 personnes.

Caractéristiques 
 Plus de 400 000 spectateurs.
 87 dates réparties en France (80 dates), Belgique (5 dates), Suisse (2 dates).

Dates et lieux des concerts

Tournée